Riečka ist der Name mehrerer Orte in der Slowakei:
 einer Ortschaft im Okres Banská Bystrica, siehe Riečka (Banská Bystrica)
 einer Ortschaft im Okres Rimavská Sobota, siehe Riečka (Rimavská Sobota)

Beide Orte liegen im Banskobystrický kraj.